Browning M1917 – amerykański ciężki karabin maszynowy
 M1917 Enfield – amerykański karabin powtarzalny
 Six Ton Tank M1917 – produkowana w USA licencyjna wersja czołgu Renault FT-17
 Hełm M1917 – amerykańska odmiana hełmu Brodiego